Чашково — название нескольких населённых пунктов:
 Чашково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Чашково — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Чашково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Чашково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Чашково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Чашково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Чашково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.